Шишман Ангеловски (Софија, 24. април 1937 — Скопје, 7. фебруар 1995) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Професионалну каријеру је почео у Позоришту лутака 1957. године. Исте године почео је извођење на сцени Македонског народног театра. Члан Драмског позоришта постаје 1959, где је играо преко 80 улога. Он је био најпопуларнија ТВ личност у Македонији.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1969. || Време без рата  || Макре
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Мртва стража ТВ филм || /
|-
| 1971. || Македонски део пакла  || Полицаец
|-
| 1972. || Пуцањ  || /
|-
| 1972. || Настан можеби последен ТВ филм || /
|-
| 1973. || Залез зад езерската земја ТВ серија || Елемар
|-
| 1973. || Уклети смо, Ирина  || /
|-
| 1976. || Најдужи пут  || Поп
|-
| 1977. || Сакате ли уште едно парче торта ТВ филм || /
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија  || Попот
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Време, води  || Спиридоние Толусумот
|-
| 1981. || Црвени коњ  || /
|-
| 1981. || Самотија ТВ филм || Клисар
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Јаја
|-
| 1984. || Диво месо ТВ филм || /
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || /
|-
| 1987. || Трст виа Скопље ТВ серија ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || До-Ре-Ми ТВ серија ||
|-
| 1991. || Тетовирање  || Бербер
|-
| 1992. || Тврдокорни ТВ серија || /
|-
| 1992. || Заминување од Пасквелија ТВ филм
|-
| 1993. || Македонска сага  || Суљо
|-
| 1994. || Пре кише ТВ филм ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1937.
Умрли 1995.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Софијци